SECEM puede referirse a:

 la Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas, antigua empresa metalúrgica española.
 la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, asociación no lucrativa española.